bł. Bronisław Markiewicz (1842–1912) – polski zakonnik, założyciel michalitów
 bł. Bronisław Komorowski (1889–1940) – polski ksiądz, męczennik
 bł. Bronisław Kostkowski (1915–1942) – polski alumn, męczennik